Questa è la classifica per numero di presenze dei calciatori della Nazionale di calcio dell'Irlanda del Nord. In grassetto sono indicati i calciatori con almeno una partita disputata negli ultimi due anni.

Nella classifica sono comprese anche le presenze effettuate con la Nazionale di calcio dell'Irlanda (IFA).

Statistiche aggiornate a giugno 2012.

Collegamenti esterni
  Northern Ireland - Record International Players su Rsssf.com
  Calciatori della Nazionale nordirlandese su National-football-teams.com
  Calciatori della Nazionale nordirlandese su EU-Football.info
  su Transfermarkt.ch

Nordirlandese